Carqueijeiro est un nom de famille portugais et peut désigner :
 João Carqueijeiro, artiste portugais ;
 , diplomate portugais.